Краище може да се отнася за:
 Краище, физикогеографска област в Западна България и Източна Сърбия;
 Краище, село в Област Благоевград;
 Краище, село в Област Добрич.
 Горно Краище, село в Област Благоевград;